Mair (con la variante ortografica Mayr) è un cognome tedesco. Diversi personaggi enciclopedici recano il nome Mair:

 Gertrud Mair, annunciatrice televisiva
 Jan Mair (n. 1986), giocatore di hockey su ghiaccio
 Michael Mair (n. 1962), sciatore

Mair è inoltre una forma gallese del nome proprio di persona femminile Maria